Алямовский — фамилия; имеет женскую форму Алямовская.
 Алямовский, Аркадий Дмитриевич — российский художник.
 Алямовский, Илья Владимирович (1930—2000) — российский учёный в области разработки и проектирования электронно-оптических систем.